Maraton odbywający się w Paryżu od roku 1896.

Zwycięzcy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona maratonu 

Lekkoatletyka w Paryżu
paryski